In 2008 voerden Ronan Allain, verbonden aan het Muséum national d'histoire naturelle (onder meer Parijs) en aan Université Cadi Ayyad Marrakech (Marokko), en   Najat Aquesbi, verbonden aan Université Mohamed V te Rabat (Marokko), een fylogenetische analyse uit op de osteologische data van de basale sauropode Tazoudasaurus uit het late Onder-Jura van de provincie Ouarzazate (Marokko).

De analyse toont aan dat Tazoudasaurus, waarvan het nagenoeg volledig bekende skelet een combinatie van plesiomorfe en apomorfe sauropodomorfe kenmerken toont, verscheidene afgeleide kenmerken deelt met een andere basale sauropode : Vulcanodon. Deze kenmerken zijn onder meer de opvallend afgeplatte distale teenkootjes en het sterk overdwars afgeplat scheenbeen. Door deze gemeenschappelijke kenmerken worden beide taxa aan de basis van een nieuwe klade Gravisauria in de monofyletische familie Vulcanodontidae geplaatst. De Vulcanodontidae vormen de zustergroep van de klade Eusauropoda. De analyse benadrukt de voornaamste morfologische veranderingen binnen Gravisauria tussen Vulcanodontidae en Eusauropoda. 

Het cladogram dat volgt uit de analyse van Allain & Aquesbi :

Literatuur 

 Allain, R. & Aquesbi, N., 2008. — Anatomy and phylogenetic relationships of Tazoudasaurus naimi (Dinosauria, Sauropoda) from the late Early Jurassic of Morocco. Geodiversitas 30 (2)  : 345-424.

Sauropoda